Milch steht für:
 Milch als Nahrung für Säugetiere
 Fischmilch, Samen männlicher Fische
 Gletschermilch, Abflusswasser eines Gletschers
 milchigweiße opake Substanzen oder Erscheinungen, siehe Opazität#Milch 
 Milch (Familienname)

Siehe auch:

 Milchsaft, Sekret in Pflanzen und Pilzen
 Milchersatz, Nahrungsmittel, die Milch ähneln